Bansch ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Bansch (* 1957), österreichische Künstlerin und Autorin

Bansch bezeichnet:

 eine mongolische Speise, siehe Bansch (Teigtasche)